Kossoff est un patronyme porté notamment par :

 David Kossoff (1919–2005), acteur britannique ;
 Leon Kossoff (1926–2019), peintre expressionniste anglais ;
 Paul Kossoff (1950–1976), guitariste britannique ;
 Paul B. Kossoff, animateur américain.

Homonymie de patronyme